Jõgeva (stad), een stad in Estland
 Jõgeva (gemeente), een gemeente in Estland met als hoofdplaats de stad Jõgeva
 Jõgeva (vlek), een plaats in Estland